Krems an der Donau, een stad in Oostenrijk
Krems (rivier Opper-Oostenrijk)
Krems (rivier Neder-Oostenrijk)